Osoby o tym nazwisku:
 Julian Duchowicz – polski architekt
 Siergiej Duchowicz – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Zoja Duchowicz – radziecka lekkoatletka